Langsa ist eine Stadt in Aceh, Indonesien. Sie hat eine Fläche von 262.410 Quadratkilometern und eine Einwohnerzahl von 176.811. Sie ist etwa 650 Kilometer von Banda Aceh, der Hauptstadt der Provinz Aceh, und 320 Kilometer von Medan, der Hauptstadt von Nord-Sumatra entfernt.

Es gibt mehrere Universitäten in der Stadt: Samuda Langsa, Stai Zawiya und Campus LP3I. Auch einige Schulen für die Krankenpflege und für die Geburtshilfe. Academy of Nursing der "Harapan Ibu", der Pflege "Yayasan Cut Nyak Dien" und die "Ummi".

Klima 
Der Bereich Langsa ist eine vom Monsun beeinflusste tropische Region, so dass es jedes Jahr eine Regen- und Trockenzeit gibt. Die Regenzeit ist von September bis Februar und die Trockenzeit von März bis August. Obwohl das Wetter häufig wechselt, beträgt die Niederschlagsmenge pro Jahr 1.500 bis 3.000 Millimeter, während die Lufttemperatur zwischen 28 und 32 Grad Celsius liegt, mit einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 75 Prozent.

Bevölkerung 
Die Bevölkerung gehört verschiedenen Ethnien an: Achinesen, Chinesen, Malaien, Batak und Javaner. Achinesisch ist die Hauptsprache, aber Indonesisch die Amtssprache, sie wird allgemein verwendet in der Regierung, in der Wirtschaft, in Schulen, Universitäten und Büros. Die malaiische Sprache wird auch oft gesprochen.

Wie in der gesamten Provinz Aceh ist auch in Langsa der Islam die am häufigsten praktizierte Religion. Außerdem leben Christen und Buddhisten in der Stadt, wobei der Buddhismus vor allem in der chinesischen Bevölkerung verbreitet ist. Obwohl es in der Stadt Langsa eine ethnische und religiöse Vielfalt gibt, neigt die Bevölkerung zur Toleranz.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Asien
Ort auf Sumatra
Geographie (Aceh)